Colonia 3 de Mayo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia 3 de Mayo, Apaxco, 
 Colonia 3 de Mayo, Ixtapan de la Sal, 
 Colonia 3 de Mayo, Tlaquiltenango, 
 Colonia 3 de Mayo, Hidalgo, Mixquiahuala de Juárez, 
 Colonia 3 de Mayo, Tlayacapan, 
 Colonia 3 de Mayo, Miacatlán, 
 Colonia 3 de Mayo, Veracruz, Altotonga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar